TecDAX — немецкий фондовый индекс, отслеживающий показатели 30 крупнейших компаний Германии из технологического сектора.

История 
TecDax был представлен 24 марта 2003 года и пришел на смену фондовому индексу NEMAX50 немецких компаний новой экономики, который существовал с 1997 по 2003 год и был прекращен после резкого падения стоимости из-за взрыва пузыря доткомов.

TecDAX основан на ценах, сгенерированных в Xetra. Индекс рассчитывается каждый торговый день с 9:00 до 17:30 по среднеевропейскому времени.

По обороту портфеля заказов и рыночной капитализации компании уступают компаниям, включенным в индекс DAX.

Компании 
Состав по состоянию на февраль 2021 года.

 1&1 Drillisch
 Aixtron
 Bechtle
 Cancom AG
 Carl Zeiss Meditec
 CompuGroup Medical SE
 Deutsche Telekom
 Drägerwerk
 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
 Evotec
 Freenet
 Infineon Technologies
 Jenoptik
 LPKF Laser & Electronics AG
 MorphoSys
 Nemetschek
 Nordex
 Pfeiffer Vacuum
 Qiagen
 
 SAP
 Sartorius
 Siemens Healthineers
 Siltronic
 Software AG
 TeamViewer AG
 Telefónica Germany
 United Internet
 VARTA
 XING

См. также 
 DAX
 MDAX
 SDAX
 ÖkoDAX

References

External links 
 TecDAX official information from Deutsche Börse

Европейские фондовые индексы
Компании, имеющие листинг акций на Франкфуртской бирже
Появились в 2003 году